Монлеон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 19,10 км². Население — 107 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 Página Oficial del Ayuntamiento de Monleón

Муниципалитеты Саламанки